

Œuvre 

 Shelter Me, une chanson de Tom Keifer ;
 Shelter Me, un film américain.